Franciaország
Ponts, település Manche megyében

 Spanyolország
Ponts,  település Lleida tartományban